Het ATP-toernooi van Bangkok 2010 (met de officiële naam PTT Thailand Open 2010) werd van 27 september tot en met 3 oktober gespeeld.
Er werd indoor gespeeld op de hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers 

De 4 hoogst geplaatste spelers ontvangen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok